Татьяна Костина:
 Костина, Татьяна Васильевна (1955—2022) — казахстанский журналист.
 Костина, Татьяна Станиславовна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Чехова, Татьяна Михайловна  (Костина, род. 1955) — российская шахматистка.